Мечети, построенные Алишером Навои или названные в его честь.

 Мечеть Алишер Навои (Герат) — мечеть в городе Герат Афганистана;
 Мечеть Алишер Навои (Каган) — мечеть в городе Каган Бухарской области Узбекистана;
 Мечеть Алишер Навои (Ургут) — мечеть в ургутском районе Самаркандской области Узбекистана.